Degertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Degertjärnen (Bureå socken, Västerbotten, 716840-176416), sjö i Skellefteå kommun,  (4,53 ha)
Degertjärnen (Bureå socken, Västerbotten, 717248-174974), sjö i Skellefteå kommun,  (8,01 ha)
Degertjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (44,2 ha)
Degertjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,86 ha)
Degertjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Degertjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Se även
Digertjärn
Degersjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn